Halmhuber ist der Name von:

 Gustav Halmhuber (1862–1936), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Heinrich Halmhuber (1852–1908), deutscher Maler und Architekt